Marlin steht für:

 mehrere Großfischarten, siehe Speerfische
 Martin P5M Marlin, ein Seefernaufklärungsflugzeug der US Navy
 ein Halbtaucherschiff, siehe Blue Marlin
 einen amerikanischen Waffenhersteller, siehe Marlin Firearms
 Marlin (Software), Open Source Software, setzt G-Code in Steuerbefehle z. B. für 3D-Drucker um
 Marlin Engineering, einen britischen Automobilhersteller
 Marlin (Ölfeld), ein Erdölfeld vor der Küste Brasiliens
 Marlin (Vorname)
 Marlinweberei, eine Webtechnik sowie für das daraus hergestellte Gewebe

Marlin ist Familienname folgender Personen:

 Alice Tepper Marlin (* 1944), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Ben Marlin (1976–2008), US-amerikanischer Musiker; Bassist von Disgorge, siehe Disgorge (US-amerikanische Band)
 Brigid Marlin (* 1936), englische Künstlerin
 Calvin Marlin (* 1976), südafrikanischer Fußball-Torhüter
 Coo Coo Marlin (Clifton Marlin; 1932–2005), US-amerikanischer Rennfahrer
 Josef Marlin (1824–1849), siebenbürgisch-sächsischer Schriftsteller und Journalist
 Lene Marlin (* 1980), norwegische Songschreiberin und Sängerin
 Renée Marlin-Bennett (* 1959), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Sterling Marlin (* 1957), US-amerikanischer Rennfahrer

Marlin ist Name mehrerer Orte:

 Marlin (Waddeweitz) ist ein Dorf in der Gemeinde Waddeweitz im Wendland
 Marlin (Pennsylvania)
 Marlin (Texas)
 Marlin (Washington)
 Marlin Forest (Virginia)
 Marlin Hills (Indiana)